Dhanda ist der Name von

 R.S. Dhanda (fl. 1975), Botaniker, Mycologe
 Parmjit Dhanda (* 1971), Indischer Politiker, Mitglied des britischen Unterhauses
 Pooja Dhanda (* 1994), Indische Freestyle-Ringerin
 Amita Dhanda, Indische Juristin
 Suki Dhanda (* 1969), Fotografin
 Sandeep Kumar Dhanda (* 2000), Forscher
 Dhanda Khāli, Fluss in Bangladesh	
 Dhānda Wāh, Kanal in Pakistan	
 Prem Chandra Dhanda (1911–2013), Mediziner
 Yan Dhanda (* 1998) ist ein englischer Fußballspieler